Михаил Левашо́в:
 Левашов, Михаил Алексеевич (род. 1991) — российский футболист, вратарь.
 Левашов, Михаил Дмитриевич (ок. 1738 — 1774 или 1776) — мореплаватель, исследователь Аляски и Алеутских островов.